stede Grootebroek of stede Broek, een historische stede in de huidige Nederlandse provincie Noord-Holland.
 Stede Broec, de gemeente die zich vernoemd heeft naar de historische stede.